Джон Ба́ркли Пи́кен (; 1880 — 31 июля 1952), более известный как Джек Пикен () — шотландский футболист, выступавший на позиции нападающего-инсайда. Наиболее известен как игрок английского клуба «Манчестер Юнайтед». Автор первого хет-трика на стадионе «Олд Траффорд» (забил 4 мяча в ворота «Мидлсбро» 30 апреля 1910 года).

Футбольная карьера 
Начал карьеру в клубе «Херлфорд Тисл», после чего играл за «Килмарнок». В 1899 году перешёл в английский «Болтон Уондерерс». В 1903 году перешёл в «Плимут Аргайл», в котором отыграл два сезона и забил 46 голов в 90 матчах, включая два хет-трика. В 1905 году перешёл в «Манчестер Юнайтед». Он дважды выигрывал с клубом чемпионский титул. В 1911 году перешёл в «Бернли».

Достижения 
 Плимут Аргайл
 Победитель Западной футбольной лиги: 1904/05

 Манчестер Юнайтед

 Чемпион Первого дивизиона (2): 1907/08, 1910/11
 Обладатель Суперкубка Англии: 1908
 Итого: 3 трофея

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за «Манчестер Юнайтед» на StretfordEnd.co.uk 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Бристоль Сити»